Les novel·les de cavallers són històries basades en llegendes sorgides a la cort dels Plantagenet, reis anglesos de parla francesa. Les primeres novel·les de cavallers van aparèixer a França durant la segona meitat del s. XII i desenvolupen les seves històries a la Gran Bretanya, la Bretanya i Irlanda. Els protagonistes són cavallers virtuosos que van a la recerca d'aventures per aconseguir honor i l'amor d'una dama. Aquestes aventures tenen lloc en terres hostils, on han de lluitar com uns herois per superar unes proves extraordinàries.

Diferències entre les novel·les de cavalleria i les novel·les cavalleresques 
Les novel·les de cavallers es poden classificar en dos grups, segons el seu moment d'aparició:
 Les "novel·les de cavalleria" són les que es van escriure al s. XII i es caracteritzen per la presència d'elements meravellosos i fenòmens màgics (influència de les llegendes cèltiques), de tradició francesa i amb uns personatges sobrehumans. Un exemple d'aquest tipus és El cavaller del lleó, de Chrétien de Troyes.
 Les "novel·les cavalleresques" són, en canvi, històries més modernes, dels ss. XIV, XV i XVI que pretenien reflectir el món real dels cavallers de l'època. És per això que els personatges són més humans i les situacions, que tenen lloc en ambients històrics i geogràfics més propers, més creïbles. Un exemple d'aquest corrent és el Tirant lo Blanc, escrita pel cavaller valencià Joanot Martorell.

L'amor i altres característiques 
En les novel·les de cavalleria, la passió amorosa entre el cavaller i la dama surt normalment de l'efecte d'un producte màgic. Aquest amor, en la majoria dels casos, neix contra la voluntat dels protagonistes i esdevé una tortura permanent, com és el cas dels protagonistes Tristany i Isolda que, després de prendre de manera equivocada un filtre d'amor màgic, esdevenen bojament enamorats i s'estimaran d'aquesta manera fins després de la mort.

En les novel·les cavalleresques, l'amor és més humà i natural. Per això quan en Tirant, un dels cavallers més famosos d'aquest tipus de novel·les, s'enamora a primera vista de la Carmesina, se sent tímid, angoixat i no sap com declarar-se. L'enamorament que senten els cavallers en tot moment surt d'una atracció física i és molt més versemblant que la passió que es desperten en els cors del protagonistes de les novel·les de cavalleria. De fet, l'enamorament a les novel·les cavalleresques es descriu a través del diàleg que mantenen els personatges, i no de manera poètica, com passa en les altres, i surt d'un joc divertit de seducció i no com un fet tràgic, com és el cas de Tristany i Isolda. Pel que fa a l'espai, les accions tenen lloc en espais exteriors, amplis, amb viatges i certs perills; en canvi, en les novel·les de cavalleria l'espai és interior, protegit i segur.

Exemples

Novel·les de cavalleria 
 Tristany i Isolda: és un cantar de gesta que té lloc a l'Edat Mitjana a Europa, als països celtes a l'època de les croades, i narra les gestes d'un heroi que comet una greu traïció per culpa d'un amor forçat per un breuatge màgic. El rei Mark de Cornuall, el seu oncle, li mana endur-se Isolda de regrés d'Irlanda per a esposar-se amb el rei. No obstant això, ambdós s'enamoren en el camí i Tristany lídia una sèrie de batalles per a portar Isolda de tornada.

 El cavaller del lleó: obra de Chrétien de Troyes que narra les aventures de Yvain, fill d'Urien, incorporant així el personatge a l'extensa galeria de protagonistes que formen la matèria de Bretanya. L'element meravellós configura algunes de les aventures principals (com l'aventura de la font) i s'entrellaça amb temes de l'antiguitat clàssica (com el lleó agraït).

Novel·les cavalleresques 
 Tirant lo Blanc, obra de Joanot Martorell que narra els amors i batalles del cavaller protagonista Tirant, que s'inicia participant en competicions cavalleresques a Anglaterra i continua les seves aventures a França i acaba arribant a salvar l'Imperi Romà d'Orient, com a megaduc de l'imperi, enfrontant els turcs otomans i ser cèsar. Finalment, mor per una infecció respiratòria, just abans de casar-se amb la princesa Carmesina, hereva de l'imperi.

Bibliografia 
 La novel·la artúrica, de Victoria Cirlot.
 Nou Estímul, 4t ESO, Ed. Barcanova.
 El caballero del león, Chrétien de Troyes.

Enllaços externs 
 Tirant lo Blanc 
 Presentació de Tirant lo Blanc
 Pàgina sobre Tristany i Isolda 
 Cavalleria e letteratura 

Cavallers